Рафаель Тсу (англ. Raphael Tsu) — американський вчений китайського походження. 
 ТСУ (футзальний клуб), «ТСУ» — грузинський футзальний клуб з міста Тбілісі.